Petin kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Petín (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Petín (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar